Der 1585 Broadway, oder besser bekannt als Morgan Stanley Building ist ein 209 Meter hoher Wolkenkratzer in Midtown Manhattan und der Hauptsitz von Morgan Stanley.

Beschreibung 

Kurz bevor der 1585 Broadway-Bau 1989 im Duffy Square begann, unterzeichnete David S. Solomon einen 20-Jahres Vertrag mit der Firma Proskauer Rose für 33.900 Quadratmeter. Der Vertrag war ein Meilenstein für den Markt und Manhattan, so entstanden in den folgenden Jahren sehr viele weitere Wolkenkratzer in Manhattan. Das Gebäude wurde 1990 fertiggestellt und ein Jahr später eröffnet.

Es wird als Büro für Bürokaufleute genutzt.

Im Film Down 2 Earth springt ein glückloser Büro-Kaufmann vom 1585 Broadway in den Tod.

Morgan Stanley kaufte das Gebäude für 176 Millionen US-Dollar im August 1993 und zog zwei Jahre später ein. Aktuell ist das Gebäude ihr Hauptsitz.

Siehe auch 
 Liste der höchsten Gebäude in New York

Awards 
 BOMA Award 1998
 BOMA Award 1997

Einzelnachweise

Weblinks 

Hochhaus in Manhattan
Erbaut in den 1990er Jahren
Hochhaus in Nordamerika
Wirtschaft (Manhattan)